Ryszard Górecki (ur. 1951) – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, senator
 Ryszard Górecki (ur. 1956) – polski plastyk
 Ryszard Górecki (1927–2012) – polski żołnierz Armii Krajowej, uczestnik "Akcji Wieniec"